Aoi Ito (; * 21. Mai 2004) ist eine japanische Tennisspielerin.

Karriere 
Ito spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang zwei Doppeltitel gewonnen hat.

Turniersiege

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 2004
Frau